Proba feminină de maraton  de la Jocurile Olimpice de vară din 2008 a avut loc la data de 7 august 2008 la Beijing.

Recorduri
Înaintea acestei competiții, recordurile mondiale și olimpice erau următoarele:

Program
<small>Orele sunt ora Chinei (UTC+8)</small>

Rezultate

Note

Legături externe 
 Marathon, Women, la olympedia.org
Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2008